Henri Cordier peut désigner :
 Henri Cordier (1853-1926), sculpteur français ;
 Henri Cordier (1849-1925), orientaliste français spécialiste de la Chine ;
 Henri Cordier, portrait de cet orientaliste réalisée par Gustave Caillebotte en 1883 ;
 Henri Cordier (1856-1877), alpiniste français ;
 Henri Cordier (1890-1961), homme politique français ;
 Henri Cordier (1897-1986), peintre français ;
 Henri Cordier, joueur de dames français.